Суперкубок Китаю з футболу 2014  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 лютого 2014 року між чемпіоном Китаю клубом Гуанджоу Евергранд та володарем кубка Китаю клубом Гуйчжоу Женьхе.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2014
Китай
Лютий 2014
2014 у китайському спорті